Мандат ( — „дати из руке”) у политици представља функцију или власт коју поштеним гласањем бирачко тело, са својим правом на бирање представника, додељује члану законодавног тела и поверавају обављање политичке власти представничком телу, што је основни и суштински концепт демократије.

Мандат додељује мандатару ауторитет изборне јединице за његово деловање у функцији представника изборне јединице, а период између избора често се назива мандат.

Политика
Политичка филозофија
Демократија
Избори